

Станова — річка у Республіці Комі, права притока Кедровки
 Станова — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Станова — присілок, Кетовський район, Курганська область

Станова — село, Тростянецький район, Сумська область